Lake Number Sixteen ist der Name dreier Stauseen in den Vereinigten Staaten:
 Lake Number Sixteen (Arkansas), Franklin County, Arkansas
 Lake Number Sixteen (South Carolina), Chesterfield County, South Carolina
 Lake Number Sixteen (Tennessee), Macon County, Tennessee